Il singolare del torneo di tennis Curitiba Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Flávio Saretta che ha battuto in finale Luis Horna 7-63, 6-1.

Teste di serie 

 Luis Horna (finale)
 Assente
 Flávio Saretta (Campione)
 Fernando González (secondo turno)

 Diego Moyano (secondo turno)
 Daniel Melo (secondo turno)
 Alessio Di Mauro (quarti di finale)
 Francisco Costa (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Curitiba Challenger 2001